Wopy ist der Name folgender Orte in der Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen:
 Wopy (Dywity) (deutsch Woppen), Dorf in der Gmina Dywity, Powiat Olsztyński
 Wopy (Pieniężno) (deutsch Woppen), Weiler in der Gmina Pieniężno, Powiat Braniewski